Pond (massa), een eenheid van massa
Pond (munteenheid), diverse munteenheden
De bekendste daarvan is het Britse pond sterling
Het Hollandse pond, een oude munteenheid in de Nederlanden
Het Vlaamse pond, een oude munteenheid in de Nederlanden
Pond (popgroep), een Australische popgroep

Zie ook 
 Pound (doorverwijspagina)